Die Eredivisie 1987/88 war die 32. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1987 und endete am 8. Mai 1988.

Meister wurde zum zehnten Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten AZ Alkmaar, FC Den Haag und DS '79.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

UEFA-Pokal Qualifikation 
Die Mannschaften auf den Plätzen Drei bis Fünf, sowie der FC Groningen als Sieger der 4. Etappe, spielten den zweiten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus.
 Sieger 1. Etappe: PSV Eindhoven; 2. Etappe: Ajax Amsterdam; 3. Etappe: FC Twente Enschede; 4. Etappe: FC Groningen. (nur einmal Sieger pro Saison)

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1987/88